Relação das Comarcas do estado da Paraíba divididas em Primeira, Segunda e Terceira entrâncias.

Ver também
Lista de comarcas do Brasil

Ligações externas

 
Comarcas